Városi Múzeum (Drezda)
Városi Múzeum (Kecskemét)
Városi Múzeum (Kőszeg)
Városi Múzeum (Nürnberg)
Városi Múzeum (Paks)
Városi Múzeum (Pozsony)
Városi Múzeum (Tapolca)
Városi Múzeum (Velence)